Meteorologia:
 Nevada, precipitació en forma de neu
 Nevada a Catalunya del 2010
 Geografia:
 Nevada, estat dels Estats Units d'Amèrica
 Nevada (Granada), localitat de la província de Granada
 Nevada (Indiana), localitat estatunidenca d'Indiana
 Nevada (Iowa), localitat estatunidenca d'Iowa
 Nevada (Missouri), localitat estatunidenca de Missouri
 Nevada (Ohio), localitat estatunidenca d'Ohio
 Nevada (Texas), localitat estatunidenca de Texas
 Nevada City, localitat estatunidenca de Califòrnia
 Comtat de Nevada (Arkansas), comtat de l'estat d'Arkansas (EUA)
 Comtat de Nevada (Califòrnia), comtat de l'estat de Califòrnia (EUA)
 Música: Nevada Tan''', grup musical alemany